Гнатов — прізвище. Відомі носії:

 Гнатов Адам Казимирович — український штангіст, заслужений майстер спорту СРСР.
 Гнатов Андрій Вікторович — український військовик, полковник, командир окремої бригади морської піхоти.
 Казимир Гнатов — французький футболістукраїнського походження, півзахисник; тренер.

Прізвища